Дэвид Коллинз: Коллинз, Дэвид (1756—1810) — британско-австралийский морской офицер и политик.
 Коллинз, Дэвид (род. 1969) — американский гребец.